

Acronimi 
 GAIS – acronimo del Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap, club polisportivo di Göteborg (Svezia)

Geografia

Italia 
 Gais – comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Gais – comune (Canton Appenzello Esterno)

Pagine correlate 
Geis – tabù del folclore irlandese
Johannes Geis (1993) – calciatore tedesco
Geiss – pagina di disambiguazione